Gostyń – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Gostyń
 Gostyń – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Gaworzyce
 Gostyń – wieś w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, w gminie Wyry
 Gostyń – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Świerzno
 Gostyń – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim
 Gostyń – dawna gmina w województwie szczecińskim
 Gostyń – gromada w powiecie tyskim
 Gostyń – gromada w powiecie gostyńskim
 Gostyń – gromada w powiecie kamieńskim
 Gostyń – stacja kolejowa w Gostyniu w woj. wielkopolskim, w powiecie gostyńskim

Zobacz też 
 Dekanat gostyński, Gostyń Łobeski, Kania Gostyń, Stary Gostyń
 Gostyń Stary (gromada)

Nazwy miejscowości w Polsce